Зубайдуллин — фамилия; имеет женскую форму Зубайдуллина.
 Зубайдуллин, Айдар Хизбуллович (род. 1963) — танцовщик, балетмейстер, Народный артист Башкирии.
 Зубайдуллин, Хисбулла Гумерович (1929—2001) — башкирский танцовщик, балетмейстер, педагог, Народный артист БАССР.